Heimdall est un personnage de la mythologie nordique.

Fiction 
 Dans l'univers des comics Marvel, Heimdall est l'un des habitants d'Asgard apparaissant pour la premiere fois en 1962 dans une aventure de Thor (Journey into Mystery #85.) 
 Heimdall est l'un des personnages du manga Matantei Loki : Ragnarok, de Sakura Kinoshita. Il y tient son rôle de divinité.
 Dans la série télévisée Stargate SG-1, Heimdall est une scientifique extraterrestre Asgard.

Jeux Vidéo 
 Heimdall est un jeu d'action-aventure développé par Core Design en 1992, suivi de Heimdall 2 en 1994.
 Heimdall est également le nom d'un village dans le jeu vidéo de rôle de 2003 Tales of Symphonia, développé par Namco.

Autres 
 En 1892, le cuirassé allemand Heimdall de classe Sigfried.
 L'organisation étudiante conservatrice suèdoise

Voir aussi